Okręty US Navy o nazwie USS  "Conyngham":
 Pierwszy  był niszczycielem typu Tucker. W służbie w latach 1915-22. Później w United States Coast Guard. Złomowany w 1934.
 Drugi  był niszczycielem typu Mahan. W służbie w latach 1936-46.
 Trzeci  był niszczycielem rakietowym typu Charles F. Adams. W służbie w latach 1963-90.

Conyngham